
Termin -{RSH}- ima više značenja.

 Tiol, opšta formula tiola
 -{RadioShack}-, simbol na Njujorškoj berzi